XXIV сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Российской футбольной премьер-лиги и Первенства Футбольной национальной лиги.

География соревнований

Москва и Московская область

Победители

Состав участников 

В межсезонье у победителя зоны «Юг» предыдущего сезона армавирского «Торпедо» возникли сложности с прохождением лицензирования в ФНЛ. Существовала вероятность расформирования армавирского клуба и превращения его в фарм-клуб «Кубани», в связи с чем на базе «Торпедо» была создана команда «Кубань-2». «Кубань-2» прошла лицензирование в ПФЛ и была заявлена в зону «Юг». Однако вскоре «Торпедо» решило финансовые проблемы и получило разрешение на прохождение внештатного лицензирования и заявилось в ФНЛ на сезон-2015/16. «Кубань-2», которая в первом туре должна была сыграть с «Машуком-КМВ», в Первенстве ПФЛ не выступила.

«Запад» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Запад» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

В матче 24-го тура «Химки» — «Долгопрудный» (2:2; 30 апреля) при счёте 1:1 в компенсированное время «Химки» забили мяч (Максим Широков) с нарушением «правил „фэйр-плей“», после чего позволили «Долгопрудному» беспрепятственно провести ответный гол. Президент ПФЛ Андрей Соколов заявлял, что дело по данному матчу будет направлено для рассмотрения в Российский футбольный союз, однако на КДК РФС данный вопрос в повестку дня включён не был.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Михаил Маркосов («Солярис») — 15 (?)
 Александр Алексеев («Псков-747») — 13 (?)
 Андрей Почилов («Псков-747») — 11 (?)
 Максим Рогов («Динамо (Санкт-Петербург») — 10 (?)
 Иван Сергеев («Строгино») — 10 (?)

* из них с пенальти.

«Центр» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Центр» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Роман Григорян (Тамбов) — 8 (2*)
 Никита Саламатов (Витязь) — 7 (3*)
 Владислав Сарвели (Чертаново) — 6
 Денис Синяев (Авангард) — 6 (3*)

7 игроков забили по 5 мячей.

* из них с пенальти.

«Юг» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Юг» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Николай Комличенко (Краснодар-2) — 24 (6*)
 Руслан Алиев (Машук-КМВ) — 13 (4*)
 Николай Бояринцев (Черноморец) — 12
 Артём Маслевский (Афипс) — 12 (3*)
 Александр Подбельцев (СКА) — 10 (2*)

4 игрока забили по 8 мячей и ещё 4 по 7 мячей.

* из них с пенальти.

«Урал-Поволжье» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Урал-Поволжье» проводилось в два этапа с использованием «спаренного» построения матчей. Жеребьёвка календаря проводилась перед началом первенства сразу для двух этапов соревнований.

Первый этап проводился по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга. У всех участников сохранялись набранные на первом этапе очки, количество побед, ничьих и поражений, забитых и пропущенных мячей.

На втором этапе команды провели матчи по принципу «каждый с каждым» в один круг. Итоговая турнирная таблица формировалась, исходя из проведения двух этапов соревнования.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Дмитрий Отставнов (Волга) — 16
 Марат Сафин (Зенит-Ижевск) — 10 (5*)
 Максим Малаховский (Зенит-Ижевск) — 8 (1*)
 Леонид Решетников (Нефтехимик) — 7 (1*)

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 19.09.15 «Зенит-Ижевск» — «Лада-Тольятти» — 6ː1
 Самая крупная победа гостей (+5):
 10.08.15 «Носта» — «Нефтехимик» — 1ː6
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 10.08.15 «Носта» — «Нефтехимик» — 1ː6
 19.09.15 «Зенит-Ижевск» — «Лада-Тольятти» — 6ː1

«Восток» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Восток» проводилось в два этапа с использованием «спаренного» построения матчей. Жеребьёвка календаря проводилась перед началом первенства сразу для двух этапов соревнований.

Первый этап проводился по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга. У всех участников сохранялись набранные на первом этапе очки, количество побед, ничьих и поражений, забитых и пропущенных мячей.

На втором этапе команды провели матчи по принципу «каждый с каждым» в один круг. Итоговая турнирная таблица формировалась, исходя из проведения двух этапов соревнования.

Примечания

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Владислав Аксютенко (Динамо-Барнаул) — 12 (0*)
 Александр Гаглоев (Сахалин) — 12 (7*)
 Ибрагим Базаев (Смена) — 10 (0*)

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев (+4): «Сахалин» — «Сибирь-2» — 4:0 (29 сентября 2015), «Якутия» — «Сибирь-2» — 5:1 (3 мая 2016)
 Самая крупная победа гостей (+3): «Сибирь-2» — «Чита» — 1:4 (9 сентября 2015), «Якутск» — «Смена» — 0:3 (9 октября 2015), «Сибирь-2» — «Динамо-Барнаул» — 0:3 (9 октября 2015), «Томь-2» — «Сибирь-2» — 1:4 (22 октября 2015)
 Наибольшее число голов в одном матче (8):«Якутск» — «Новокузнецк» — 3:5 (19 октября 2015)

Лауреаты сезона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации «ПФЛ» 
 Goleada.ru | Футбол России: ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ и регионы 
 Оnedivision — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ

2015